Nesterenko je priimek več znanih oseb:

 Julija Nesterenko (*1979), beloruska atletinja.
 Jevgenij Jevgenjevič Nesterenko (1938–2021), ruski operni pevec, basist.
 Jurij Leonidovič Nesterenko  (*1972), ruski pisatelj, pesnik in aktivist protispolnostnega gibanja.
 Jurij Valentinovič Nesterenko (*1946), ruski matematik.
 Roman Jurjevič Nesterenko (*1965), ruski gledališki in filmski igralec, režiser.

Glej tudi 
 Nesterov